Vrbovo (Ilirska Bistrica), plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica.
 Vrbovo (Prijepolje), plaats in de Servische gemeente Prijepolje.

Varbovo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
 Varbovo (Chaskovo); een dorp in oblast Chaskovo
 Varbovo (Smoljan); een dorp in oblast Smoljan
 Varbovo (Vidin); een dorp in oblast Vidin